Urantsetseg Munkhbat (mongoliska: Мөнхбатын Уранцэцэг), född 14 mars 1990, är en mongolisk judoutövare.

Munkhbat tog brons i extra lättvikt vid olympiska sommarspelen 2020 i Tokyo. Hon har även tävlat i samma gren vid OS 2012 i London och OS 2016 i Rio de Janeiro.

Källor

Urantsetseg Munkhbat på International Judo Federations webbplats
Urantsetseg Munkhbat på JudoInside.com

Noter

Mongoliska judoutövare
Världsmästare i judo
Mongoliska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 2020
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2012 från Mongoliet
Tävlande i judo vid olympiska sommarspelen 2012
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2016 från Mongoliet
Tävlande i judo vid olympiska sommarspelen 2016
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2020 från Mongoliet
Tävlande i judo vid olympiska sommarspelen 2020
Födda 1990
Levande personer
Kvinnor
Personer i Mongoliet under 2000-talet